Разин, Сергей: Разин, Сергей Александрович (род. 1987) — российский самбист.
 Разин, Сергей Владимирович (род. 1954) — специалист в области исследований роли ядерных скелетных структур в пространственной организации генетического аппарата.
 Разин, Сергей Степанович (1906—1992) — Герой Советского Союза.